Hagenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hagenhofer (1855–1922), österreichischer Politiker
 Marianne Hagenhofer (* 1948), österreichische Politikerin